Леонтица малая () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Закавказье, Иран и Среднюю Азию.

Произрастает на сухих бесплодных склонах и каменистых местах.

Ботаническое описание 
Растение высотой 10—20 см.

Листья двояко-перистораздельные, длиной 8—15 см, доли глубоко надрезанные на обратнояйцевидно-клиновидные дольки.

Кисть не ветвистая. Лепестки клиновидно-обратнояйцевидные, обрубленные на верхушке, с коротким ноготком.

Коробочка яйцевидная, при основании округлая.

Таксономия 
Вид Леонтица малая входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарисовые
Флора Азии